Coronel Díaz puede referirse a:
 Avenida Coronel Díaz, arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 el coronel Jesús Díaz (villista), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 el coronel Jesús Díaz Ruiz, militar mexicano, uno de los Mártires de Uruapan.
 el coronel Felipe Díaz Sandino, militar español que participó en la guerra civil española.
 el coronel Francisco Díaz (gobernador de San Juan), miliitar argentino que fue gobernador de San Juan y participó en el ejército de la Confederación Argentina.
 el coronel Pedro José Díaz que participó en el Ejército de los Andes y la Guerra del Brasil.